Absoluter Fehler steht für:
 die Abweichung von einem Sollwert, siehe Fehlerschranke#Absoluter Fehler
 die Differenz zum richtigen Wert bei einem Messfehler, siehe Messabweichung#Absolute Messabweichung
 die halbe Länge des Konfidenzintervalls in der Statistik, siehe Konfidenzintervall#Absoluter Fehler